Shell Rock peut se rapporter à :

 Shell Rock, une ville du comté de Butler, en Iowa, aux États-Unis.

 Shell Rock Township, un township, du comté de Butler, en Iowa.
 , un township, du comté de Freeborn, dans le Minnesota.
 , un township, du comté de Greenwood, dans le Kansas.

 , une rivière de  qui s'écoule entre le Minnesota et l'Iowa.

 Shell Rock Natural Area, une zone protégée dans le comté de Baca, Colorado.

Homonymie de toponyme